Пушендорф () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Фюрт.  Население составляет 2137 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 3,40 км². Официальный код  —  09 5 73 124.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии